Воля-Заґойська-Ґурна () — село в Польщі, у гміні Піньчув Піньчовського повіту Свентокшиського воєводства.

У 1975-1998 роках село належало до Келецького воєводства.

Примітки 

Села Піньчовського повіту